Проже́ктор — многозначный термин.

 Прожектор — осветительный прибор.

Топоним

Белоруссия 
 Прожектор — посёлок, Белыничский район, Могилёвская область.
 Прожектор — деревня, Кировский район, Могилёвская область.

Казахстан 
 Прожектор — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

Россия 
 Прожектор — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Прожектор — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Прожектор — посёлок в Борском районе Самарской области.

Прочее 
 «Прожектор» — головное особое конструкторское бюро по созданию электротехнических и светосигнальных систем для космической техники, гор. Москва.
 «Прожектор» — старое название Московского прожекторного завода.
 «Прожектор» — русский советский литературно-художественный и сатирический журнал (М., 1923—1935).
 Прожектор — тип источника света, применяемый в компьютерной графике.

См. также 
 «Прожектор перестройки» — информационно-аналитическая телепередача в СССР конца 1980-х годов.
 «Прожекторперисхилтон» — юмористическая телепередача, выходившая на российском Первом канале в 2008—2012 гг.